Cratere Edgeworth – cratere su Plutone
 Cratere Edgeworth – cratere su Venere